Bezděkov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bezděkov (okres Havlíčkův Brod)
 Bezděkov (okres Klatovy)
 Bezděkov (okres Pardubice)
 Bezděkov (okres Rokycany)